Nó - técnica de laços dados em cordas a fim de prendê-las a um determinado ponto ou uni-las umas às outras
Nó (circuitos) - ponto do circuito elétrico ao qual estão ligados dois ou mais elementos
Nó (redes de comunicação)
Nó (ciência da computação)
Nó (madeira)
Nó (matemática) - uma curva simples fechada
Nó (unidade) - uma unidade de velocidade
Nó (ondulatória)
Ou ainda:
Nodo - ponto de interconexão
Verticilo - pequenas interseção no caule dos vegetais, onde se inserem os órgãos apendiculares

Veja também
Nós

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas